Красные Озёра — название населённых пунктов:

Россия 
 Красные Озёра — посёлок в Пачелмском районе Пензенской области.
 Красные Озёра — посёлок в Киреевском районе Тульской области.